Schettini ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Piero Schettini (1908–1973), italienischer Komponist
 Silvio Bettini-Schettini (1885–1967), italienischer Politiker